Les Mangeurs d'âmes est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Mangeurs d'âmes, un film d'horreur américain de Steven R. Monroe ;
 Les Mangeurs d'âme, le troisième tome de la saga littéraire de Michelle Paver Chroniques des temps obscurs ;
 Les Mangeurs d'Âmes sont également un groupe de sorciers apparaissant dans la série.